Порт-Лайонс — город, расположенный в боро Кадьяк-Айленд (штат Аляска, США).
 Порт-Лайонс — государственный гражданский аэропорт, расположенный к северо-востоку от центрального делового района города Порт-Лайонс.